Molkengraben ist ein Gewässername:

 Molkengraben (Laudenbach), rechter Zufluss des Laudenbachs bei Laudenbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Molkengraben (Lützelsachsenbach), rechter Zufluss vom Geiersberg des Lützelsachsenbachs (linker Oberlauf des Mühlbachs, zum Landgraben, zur Weschnitz) vor Lützelsachsen, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Molkengraben (Madel), rechter Zufluss der Madel gegenüber Lengröden, Gemeinde Krauthausen, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Molkenbach